Кочевка:

Кочевка (приток Ирбита)
Кочевка (приток Енисея)
Кочевка (деревня)

См. также
Кочевка Первая (Ярославская область)
Кочевка Вторая